Siège d'Athènes, pillage d'Athènes ou siège de l'Acropole peut désigner plusieurs événements historiques :

 Sac d’Athènes, le  durant les guerres médiques.
 Siège d'Athènes, en 404 av. J.-C., durant la guerre du Péloponnèse.
  en 287 av. J.-C.
 Siège d'Athènes et du Pirée en 87-86 av. J.-C.
 Pillage d'Athènes par les Hérules en 267.
 Pillage d'Athènes, en 396, par Alaric .
 Siège de l'Acropole (1402-1403) par Antonio  Acciaiuoli
 Siège de l'Acropole (1456-1458) : le duché d'Athènes est envahi par les forces ottomanes après la chute de Constantinople.
 Siège de l'Acropole, durant la guerre de Morée, en 1687.
 Sièges de l'Acropole durant la guerre d'indépendance grecque (1821, 1821-1822 et 1826–1827).